У сезоні 1905/1906, вісімнадцятому сезоні Футбольної ліги, вдруге в своїй історії перемогу святкував Ліверпуль.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

Результати матчів

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки

Результати матчів

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія